Stati Uniti d'America
 Pleasant Hill – città della Contea di Contra Costa, California
 Pleasant Hill – comunità non incorporata della Contea di  Northampton, Carolina del Nord
 Pleasant Hill – CDP della Contea di Wilkes, Carolina del Nord
 Pleasant Hill – villaggio della Contea di Pike, Illinois
 Pleasant Hill – città della Contea di Polk, Iowa
 Pleasant Hill – villaggio della Parrocchia di Sabine, Louisiana
 Pleasant Hill – città della Contea di Cass, Missouri
 Pleasant Hill – villaggio della Contea di Miami, Ohio
 Pleasant Hill – comunità non incorporata della Contea di Lane, Oregon
 Pleasant Hill – CDP della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Pleasant Hill – città della Contea di Cumberland, Tennessee